Александр Анненский: Анненский, Александр Исидорович (1950—2021) — российский кинодраматург, писатель, публицист. Сын Исидора Марковича.
 Анненский, Александр Николаевич — губернатор Черниговской губернии в 1855—1858 годах.